Slalom konkurrencen for herrer under vinter-OL 2018 i Pyeongchang, i Sydkorea blev afholdt den 22. februar 2018 med første gennemløb kl. 10:15 (lokal tid) og andet gennemløb kl. 13:45 (lokal tid) på Yongpyong Alpine Centre.

Konkurrencen 
Skiløberne blev sendt af sted enkeltvis med to gennemløb og de tre der passerede målstregen i den samlede hurtigste tid tildeltes medaljerne. Der deltog i alt 93 skiløbere i konkurrencen, men blot de 43 gennemførte begge gennemløb. En af de udgåede i første gennemløb var Casper Dyrbye Næsted.

Resultat

Medaljeoversigt

Referencer

Eksterne Henvisninger 
 Alpint skiløb  på pyeongchang2018.com
 Det internationale skiforbund på fis-ski.com

Slalom - Herrer